Дискография финской готик-метал группы Entwine насчитывает 7 студийных альбомов, 1 мини-альбом, 1 сборник и 8 синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Синглы

Примечания 

Дискографии Финляндии